John Rickman (1771–1840) – ufficiale e statistico inglese
 John Rickman (1891–1951) – psicoanalista inglese